Узаир Абдулазимович Абдураков (род. 26 мая 1995 года, Хасавюрт, Дагестан, Россия) — российский смешанных единоборств, представитель полусредней и лёгкой весовой категории. Выступает на профессиональном уровне с 2017 года. Известен по участию в турнирах бойцовских организаций EFC, AMC Fight Nights Global, MFP. Бывший чемпион лиги MFP, бывший чемпион лиги BATTLE. Рекорд ММА 15-1.

Достижения и титулы 
 MFP 
 Чемпион в полусреднем весе;
 BATTLE
 Чемпион в полусреднем весе.
 Чемпион Дальнего Востока по союзу ММА;
 Призёр Кубка России по ММА;
 Двукратный чемпион Якутии по грэпплингу;
 Мастера спорта Союза ММА России;
 Кандидат в мастера спорта АРБ;
 КМС по вольной борьбе.

Статистика ММА 

|-
|Победа
|align=center|16-1
| Максим Коновалов
|Сабмишном (удушение ниндзя)
|Eagle FC 50: Нургожай - Андрейцев
|21 августа 2022
|align=center|1
|align=center|4:53
|
|
|-
|Победа
|align=center|15-1
| Хаял Искендеров
|Сабмишном (ключ на руку)
|Eagle FC 45: Магомедов - Гитиновасов
|18 февраля 2022
|align=center|1
|align=center|4:25
|
|
|-
|Победа
|align=center|14-1
| Луис Виктор
|Техническим нокаутом ()
|Eagle FC 40: Дайнеко - Гамильтон
|4 сентября 2021
|align=center|1
|align=center|1:33
|
|
|-
|Поражение
|align=center|13-1
| Мехди Дакаев
|Решением (единогласным)
|Eagle FC 35: Дакаев - Абдураков
|6 апреля 2021
|align=center|5
|align=center|5:00
|
|
|-
|Победа
|align=center|13-0
| Владимир Осипов
|Техническим нокаутом (остановка углом)
|EFC 30 Eagle Fighting Championship 30
|4 декабря 2020
|align=center|2
|align=center|5:00
|
|
|-
|Победа
|align=center|12-0
| Илья Гаджетй
|Сабмишном (кимура)
|MFP 230 - Battle on Amur 4
|19 октября 2019
|align=center|1
|align=center|0:00
|
|
|-
|Победа
|align=center|11-0
| Дмитрий Егоров
|Сабмишном (кимура)
|MFP Iron League 13
|20 июля 2019
|align=center|1
|align=center|0:00
|
|
|-
|Победа
|align=center|10-0
| Максим Паньшин
|Решением (единогласным)
|FNG 93 Fight Nights Global 93
|25 апреля 2019
|align=center|3
|align=center|5:00
|
|
|-
|Победа
|align=center|9-0
| Андрей Чупин
|Нокаутом
|MFP Iron League 12
|13 апреля 2019
|align=center|1
|align=center|0:00
|
|
|-
|Победа
|align=center|8-0
| Зубайр Захиржонов
|Нокаутом ()
|MFP Iron League 11
|12 марта 2019
|align=center|1
|align=center|0:00
|
|
|-
|Победа
|align=center|7-0
| Руслан Аннатдаев
|Сабмишном (удушение сзади)
|FIGHT NIGHTS GLOBAL / Golden Team Championship Fight Nights Global 91
|27 декабря 2018
|align=center|2
|align=center|1:41
|
|
|-
|Победа
|align=center|6-0
| Владимир Дмитриев
|Техническим нокаутом (сломал нос)
|MFP Iron League 8 - Aldan Challenge
|28 июля 2018
|align=center|1
|align=center|1:45
|
|
|-
|Победа
|align=center|5-0
| Магомед Гаджимурадов
|Сабмишном (кимура)
|Eagles MMA Moscow Race of Fighters
|29 апреля 2018
|align=center|1
|align=center|4:24
|
|
|-
|Победа
|align=center|4-0
| Игорь Добров
|Решением (единогласным)
|MFP Iron League 5
|12 апреля 2018
|align=center|3
|align=center|5:00
|
|
|-
|Победа
|align=center|3-0
| Григорий Барашков
|Решением (единогласным)
|MFP Sakha Battle Boturov
|23 декабря 2017
|align=center|3
|align=center|5:00
|
|
|-
|Победа
|align=center|2-0
| Еремей Сокорутов
|Сабмишном (Elbow Lever)
|MFP Sakha Battle Boturov
|23 декабря 2017
|align=center|1
|align=center|2:59
|
|
|-
|Победа
|align=center|1-0
| Евгений Краснов
|Сабмишном (рычаг локтя)
|COA Challenge Of Aldan
|2 августа 2017
|align=center|1
|align=center|2:24
|Алдан 
|
|}

Интервью 
 Интервью Узаира Абдуракова

Примечания

Ссылки 
 Профиль Узаира Абдуракова на сайте Sherdog
 

Бойцы смешанных единоборств России
Бойцы смешанных единоборств Дагестана